Gewecke ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Gewecke (1943–2012), deutsche Romanistin und Hispanistin
 Hans Gewecke (1906–1991), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Gudrun Gewecke (* 1930), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Schriftstellerin, nach der Eheschließung Gudrun Voigt
 Walter Gewecke (1867–?), deutscher Porträt-, Genre- und Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule